USS Newport News — кораблі ВМС США, названі на честь міста Ньюпорт-Ньюс, штат Вірджинія.

 USS Newport News (AK-3) — німецьке вантажне судно «SS Odenwald», збудоване у 1904 році. У 1917 році захоплене ВМС США. На службі до 1925 року, після чого здане на злам.
 USS Newport News (CA-148) — важкий крейсер типу «Де Мойн». На службі протягом 1949-1975 років. Зданий на злам у 1983 році.
 USS Newport News (SSN-750) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1989 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни